

Оналяска — місто, штат Техас
 Оналяска — місто, штат Вісконсин
 Оналяска — місто, штат Вісконсин
 Оналяска — переписна місцевість, штат Вашингтон